Millerton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Millerton (Iowa)
Millerton (New York)
Millerton (Oklahoma)